Чхань — это кантонское произношение китайской фамилии Чэнь.

Чхань Соу () — южнокитайский футболист, игравший на позиции защитника. Выступал за клуб «Саут Чайна» и национальную сборную Китайской Республики. Двукратный победитель футбольного турнира Дальневосточных игр.

Карьера 
Чхань Соу окончил колледж Святого Павла в Гонконге. После учёбы он был приглашён в местный клуб «Саут Чайна», в котором стал играть на позиции левого защитника. В 1919 году его команда получила право представлять сборную Китайской Республики на Дальневосточных играх. На турнире Со сыграл только один матч, дебютировав 13 мая против сборной Филиппин. Встреча завершилась поражением его команды со счётом 2:1, однако в третьем решающем матче китайцы одержали победу над филиппинцами и стали победителями соревнований. 

В августе 1923 года Чхань отправился со сборной в турне по Австралии, которое продлилось три месяца. В 1925 году он вновь был участником и победителем Дальневосточных игр. В последний раз в составе сборной Со сыграл 22 мая 1925 года против сборной Филиппин.

Статистика за сборную

Достижения 
 Чемпион Гонконга (1): 1923/24
 Победитель Дальневосточных игр (2): 1919, 1925

Примечания 

Футболисты Китая
Игроки сборной Китая по футболу
Игроки ФК «Саут Чайна»